Kulovits ist der Familienname folgender Personen:

 Enrico Kulovits (* 1974), österreichischer Fußballspieler
 Stefan Kulovits (* 1983), österreichischer Fußballspieler
 Togare Dolores Kulovits (1877–1945), die erste Eisbären-Dompteuse der Welt, siehe Friedhof Radebeul-Ost